Magêncio — imperador romano, também chamado Maxêncio
 Maxêncio (duque da Mésia) — oficial bizantino do 
 Maxêncio (doríforo) — oficial bizantino do 
 Maxêncio (conde dos assuntos militares) — oficial bizantino do 
 João Maxêncio — sacerdote bizantino do 

Desambiguações de antropônimos